Пюиоо́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Атлантические Пиренеи. Входит в состав кантона Ортез и Тер-де-Гав и дю Сель. Округ коммуны — По.

Код INSEE коммуны — 64461.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 650 км к югу от Парижа, в 150 км южнее Бордо, в 55 км к северо-западу от По.

На юге коммуны протекает река Гав-де-По.

Климат 
Климат тёплый океанический. Зима мягкая, средняя температура января — от +5°С до +13°С, температуры ниже −10 °C бывают редко. Снег выпадает около 15 дней в году с ноября по апрель. Максимальная температура летом порядка 20-30 °C, выше 35 °C бывает очень редко. Количество осадков высокое, порядка 1100 мм в год. Характерна безветренная погода, сильные ветры очень редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1183 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 695 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 477 были экономически активными, 218 — неактивными (показатель активности — 68,6 %, в 1999 году было 64,2 %). Из 477 активных жителей работали 408 человек (213 мужчин и 195 женщин), безработных было 69 (28 мужчин и 41 женщина). Среди 218 неактивных 51 человек были учениками или студентами, 70 — пенсионерами, 97 были неактивными по другим причинам.

Города-побратимы 
  Фликсекур (Франция)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Атлантические Пиренеи